Coppens ist der Familienname folgender Personen:

 Amaya Coppens (* 1994), nicaraguanisch-belgische Menschenrechtsaktivistin
 Arnold Coppens (1659–1719), flämischer Bildhauer
 Francois Coppens (1799–1873), belgischer Bildhauer
 Glen Coppens (* 1985), belgischer Fußballspieler
 Hendrik Coppens (Rik Coppens; 1918–2003), belgischer Fußballspieler
 Henri Coppens (Rik Coppens; 1930–2015), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Jo Coppens (* 1990), belgischer Fußballspieler
 Robert Coppens († nach 1618), deutscher Bildhauer
 Willy Coppens (1892–1986), belgischer Jagdpilot
 Yves Coppens (1934–2022), französischer Paläoanthropologe

Coppens ist des Weiteren der Name von:

 (172850) Coppens, Asteroid